August der Ältere ist der Name folgender Personen:

 August I. (Braunschweig-Lüneburg) (1568–1636), Herzog zu Braunschweig-Lüneburg, Fürst von Lüneburg und Calenberg sowie Administrator zu Ratzeburg
 August (Sachsen-Weißenfels) (1614–1680), Herzog von Sachsen-Weißenfels, Fürst von Sachsen-Querfurt sowie letzter Administrator des Erzstiftes Magdeburg